Il singolare del Next Generation Hardcourts 2005 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Dominik Hrbatý era il detentore del titolo.

Joachim Johansson ha battuto in finale Taylor Dent 7-5, 6-3

Teste di serie

   Lleyton Hewitt   (quarti)
  Joachim Johansson (campione)
  Nicolas Kiefer   (quarti)
  Juan Ignacio Chela (semifinali)

 Taylor Dent (finale)  
 Radek Štěpánek (secondo turno) 
 Florian Mayer (secondo turno)  
 Jürgen Melzer (quarti)

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Next Generation Hardcourts 2005
ATP Tour 2005

en:2005 Next Generation Hardcourts – Singles